Diospyros serrana är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Sothers. Diospyros serrana ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
serrana